Театр кукол «Теремок»
 Вологодский областной театр кукол «Теремок».
 Саратовский театр кукол «Теремок».